Mazura ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Mazura (1924–2020), österreichischer Opernsänger (Bassbariton)
 Josef Mazura (* 1956), tschechischer Fußballspieler und -trainer